Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 5. (квалификације и полуфинала) и 6. августа (финале) 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трку је било пријављено укупно 119 такмичара из 103 земље. Титулу светског првака из 2013. није бранио аустралијски пливач Џејмс Магнусен.

Нови светски првак постао је кинески пливач Нинг Цетао који је у финалној трци тријумфовао са временом од 47,84 секунде, испред репрезентативца Аустралије Камерона Макивоја (47,95) и Аргентинца Федерика Грабича (48,12) који је уједно освојио и прву медаљу у пливању у историји за своју земљу.

Репрезентативац Србије Велимир Стјепановић такмичење је завршио на 41. месту у квалификација, отпливавши своју трку у времену од 50,07 секунди, и није се пласирао у полуфинале. Репрезентативац Црне Горе Бошко Радуловић у квалификацијама је заузео 89. место отпливавши своју квалификациону трку у времену од 54,53 секунде.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања трка на овом првенству нису постављени нови рекорди у овој дисциплини.

Земље учеснице 
За трке на 100 метара слободним стилом било је пријављено укупно 119 такмичара из 103 земље, а свака од земаља могла је да пријави максимално два такмичара по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Квалификације 
Иако је за квалификације првобитно било пријављено 119 такмичара, наступило је њих 115. Пливало се у укупно 12 квалификационих група, а све групе изузев прве имале су по 10 такмичара (у првој је наступило њих 9). Пласман у полуфинале обезбедило је 16 пливача са најбољим временима квалификација. Квалификационе трке пливане су 5. августа, у јутарњем делу програма са почетком у 9:43 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификован

Полуфинала 
Полуфиналне трке одржане су 5. августа у послеподневном делу програма, са почетком у 17:32 по локалном времену. Пласман у полуфинале обезбедило је 8 пливача са најбољим резултатима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација

Финале 
Финална трка пливана је 6. августа са почетком у 18:05 по локалном времену.

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.